Архиепи́скоп Алекси́й (, в миру Але́ксиос Мосхона́с, ; род. 1954, Лехена) — епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Тивериадский. Патриарший эпитроп в Газе.

Биография 
Прибыл в Иерусалим в 1967 году. Поступил в Патриаршую школу в Иерусалиме.

В 1972 году был пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона.

По окончании Патриаршей школы в Иерусалиме поступил на богословский факультет Афинского университета.

В 1975 году рукоположен в сан иеромонах.

В 1978 году окончил богословский факультет в Афинах и был возведён в достоинство архимандрита.

Служил секретарем Патриаршей канцелярии. В 1979 году был назначен церемониймейстером Патриархии и директором Патриарших музея и галереи.

В марте 1991 года был избран членом Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви. 1 ноября того же года избран епископом Порфиропольским. Архиерейская хиротония состоялась 23 ноября 1991 года.

В июне 1996 года был избран архиепископом Тивериадским и назначен председателем Учебного совета.

В 2001 году был определён патриаршим представителем в Газе.

В августе 2005 года на выборах Патриарха Иерусалимского получил один голос.

Примечания 

Архиепископы Иерусалимской православной церкви
Выпускники богословского института Афинского университета